Avispa puede referirse a:
 Avispa, término común empleado para referirse a ciertos himenópteros.
 Vespidae, insectos alados y dotados de aguijón, pertenecientes al género Vespa o semejantes a estos;
 Parasitica, grupo de insectos cercano a la familia anterior, llamados avispas parásitas porque parasitan otras especies de artrópodos;
 Chironex fleckeri, especie de medusa, llamada avispa marina o avispa de mar. 
 Avispa, una superheroína de Marvel Comics.
 Avispa Music, Sello discográfico.
 Avispas negras, grupo policial de élite cubano.
 Operación avispa, una táctica electoral.
 Cerro Avispa, un tepui en el estado de Amazonas, Venezuela.